Phoiniksz, i. e. 5.-4. század fordulóján élt görög költő
 Phoiniksz, görög mitológiai alak, Agénór fia, Poszeidón unokája
 Phoiniksz, homéroszi hős, Amüntór fia

lásd még: 4543 Phoinix kisbolygó